Asejev je priimek več oseb:
 Boris Pavlovič Asejev, sovjetski general
 Konstantin Asejev, ruski šahist
 Nikolaj Nikolajevič Asejev, ruski pesnik